Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mansour Bahrami e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Gustavo Luza e Guillermo Pérez Roldán 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Claudio Mezzadri /  Diego Pérez (primo turno)
 Mansour Bahrami /  Tomáš Šmíd (campioni)

 Brett Dickinson /  Steve Guy (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Cássio Motta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1988